

Bestaande organisaties 
 Nederlands Sociaal Forum, een nationaal overleg- en samenwerkingsverband voor wereldwijde sociale rechtvaardigheid
 National Science Foundation, een Amerikaans agentschap voor wetenschappelijk onderzoek
 Nationaal Songfestival, een voorronde voor het Eurovisiesongfestival
 NOC*NSF, een nederlandse sportorganisatie (fusie van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF))

Voormalige en fictieve organisaties 
 Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, een voormalige radio- en zenderfabriek
 Nederlandse Spellenfabriek, een Nederlandse producent, opgegaan in de Jumbo-spellenfabriek; zie Jumbo (spellen)
 NS-Frauenschaft, de vrouwenorganisatie van de Duitse nazipartij NSDAP
 Nationaal Steun Fonds, een verzetsorganisatie in de Tweede Wereldoorlog
 Nederlandse Studenten Federatie, een organisatie voor studentenverzet in de Tweede Wereldoorlog
 Nederlandse Sport Federatie, een Nederlandse organisatie ter bevordering van sportbeoefening, opgegaan in NOC*NSF
 Landelijke Specialisten Vereniging, een artsenorganisatie, opgegaan in de Orde van Medisch Specialisten
 National Secessionist Forces of Northwest Secessionist Forces, een (terroristische) organisatie in het computerspel Deus Ex

Overige 
 Nefrogene systemische fibrose, een verharding van de huid bij nierfalen
 New Small Family, een basisconstructie voor kleine auto's van de Volkswagengroep
 Nintendo Sound File, een type computerbestanden van Nintendo
 Thiazylfluoride een instabiel kleurloos gas met chemische formule NSF